Alexandru Vlad se poate referi la:

 Alexandru Vlad (1877-1941), militar român
 Alexandru Vlad (1950-2015), scriitor român
 Alexandru Vlad (n. 1989), fotbalist român
 Alexandru Vlad, regizor român